Velika nagrada Italije 2009 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 13. septembra 2009 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Na dirki je zmagal brazilski dirkač Rubens Barrichello, Brawn-Mercedes, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega in vodilni v dirkaškem prvenstvu, Jenson Button, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Barrichello in Button sta se v ospredje prebila z drugačno taktiko od večine konkurentov, saj sta opravila med dirko le en postanek v boksih, s čimer sta prehitela Lewisa Hamiltona, Räikkönena in Adriana Sutila, ki so bili v prvem delu dirke v ospredju. V zadnjih krogih dirke je do tedaj tretjeuvrščeni Hamilton lovil Buttona, toda prav v zadnjem krogu je naredil napako in moral zaradi trčenja v ogrado odstopiti. S tem je tretje mesto pripadlo Räikkönenu, dirka pa se je končala za varnostnim avtomobilom. Za Barrichella je bila to tretja zmaga na dirki za Veliko nagrado Italija, s katero se je približal vodilnemu Buttonu v dirkaškem prvenstvu na štirinajst točk.

Rezultati
‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS.

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:23,375
| 1:22,973
| 1:24,066
| 1
|-
! 2
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:23,576
| 1:23,070
| 1:24,261
| 2
|-
! 3
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:23,349
| 1:23,426
| 1:24,523
| 3
|-
! 4
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,515
| 1:23,528
| 1:24,845
| 4
|-
! 5
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 1:23,483
| 1:22,976
| 1:25,015
| 5
|-
! 6
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 1:23,403
| 1:22,955
| 1:25,030
| 6
|-
! 7
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 1:23,578
| 1:23,207
| 1:25,043
| 7
|-
! 8
| 7‡
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:23,708
| 1:23,497
| 1:25,072
| 8
|-
! 9
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:23,558
| 1:23,545
| 1:25,180
| 9
|-
! 10
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:23,755
| 1:23,273
| 1:25,314
| 10
|-
! 11
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:24,014
| 1:23,611
| 
| 11
|-
! 12
| 8‡
|  Romain Grosjean
| Renault
| 1:23,975
| 1:23,728
| 
| 12
|-
! 13
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:24,001
| 1:23,866
| 
| 13
|-
! 14
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 1:23,828
| 1:23,901
| 
| 14
|-
! 15
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:23,584
| 1:24,275
| 
| 15
|-
! 16
| 10
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:24,036
| 
| 
| 16
|-
! 17
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 1:24,074
| 
| 
| 17
|-
! 18
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:24,121
| 
| 
| 18
|-
! 19
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,220
| 
| 
| 19
|-
! 20
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,951
| 
| 
| 20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 53
| 1:16:21,706
| 5
| 10
|-
! 2
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 53
| + 2,866 s
| 6
| 8
|-
! 3
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 53
| + 30,664 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 53
| + 31,131 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 7‡
|  Fernando Alonso
| Renault
| 53
| + 59,182 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 1:00,693
| 4
| 3
|-
! 7
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 53
| + 1:22,412
| 15
| 2
|-
! 8
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 53
| + 1:25,407
| 9
| 1
|-
! 9
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 53
| + 1:26,856
| 14
| 
|-
! 10
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 53
| + 2:42,163
| 17
| 
|-
! 11
| 10
|  Timo Glock
| Toyota
| 53
| + 2:43,925
| 16
| 
|-
! 12
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 52
| Trčenje
| 1
| 
|-
! 13
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 52
| Odstop
| 19
| 
|-
! 14
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 52
| +1 krog
| 11
| 
|-
! 15
| 8‡
|  Romain Grosjean
| Renault
| 52
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 16
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 51
| +2 kroga
| 18
| 
|-
! Ods
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 22
| Prenos
| 7
| 
|-
! Ods
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 19
| Prenos
| 20
| 
|-
! Ods
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 15
| Puščanje olja
| 13
| 
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 0
| Trčenje
| 10
| 
|}

Formula 1 sezona 2009
2009